Eliteserien i ishockey 1990-91 var den 31. sæson af den bedste danske række i ishockey og den sjette sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 34. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af otte hold, som først spillede et grundspil i form af en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. 

Mesterskabet blev vundet af Herning Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for fjerde gang. De tre tidligere titler var blevet vundet i sæsonerne 1972-73, 1976-77 og 1986-87. Herning IK vandt grundspillet med fire points forspring til AaB, og i slutspillet var klubben helt suveræn og vandt alle sine fem kampe med mindst seks måls overskud. I finalen besejrede midtjyderne de forsvarende mestre fra Rødovre SIK med 3-0 i kampe (12-2, 10-2 og 9-2) og opnåede dermed revanche for finalenederlaget mod netop Rødovre SIK året før. 

Bronzemedaljerne gik til AaB, som i bronzekampen vandt over Herlev IK med 2-0 i kampe

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Holdet, der sluttede på 8.-pladsen, Rungsted IK, rykkede direkte ned i 1. division efter blot én sæson i Eliteserien.

Holdene, der sluttede på 6.- eller 7.-pladsen i grundspillet, Frederikshavn IK og HIK spillede sammen med nr. 2 og 3 fra 1. division i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering om to pladser i Elitedivisionen i den efterfølgende sæson. I dette kvalifikationsspil bevarede begge eliteserieklubber deres eliteseriestatus.

Slutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Herning IK, de forsvarende danmarksmestre fra Rødovre SIK, AaB og Herlev IK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Herning IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Herlev IK, mens nr. 2 og 3, Rødovre SIK og AaB mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe, mens finalen for første gang blev spillet bedst af fem kampe.

I finalen vandt Herning IK over Rødovre SIK med 3-0 i kampe, mens bronzemedaljerne blev vundet af AaB, som besejrede Herlev IK, ligeledes med 2-0 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Herning IK og Rødovre SIK gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1990-1991  
 EliteProspects - 1990-1991 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year

Noter 

1990-91
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1990
Ishockey i 1991